Az Orion a következőket jelentheti:
 Orion, férfinév
 Órión, vadász a görög mitológiában
Földrajz:
 Amerikai Egyesült Államok
Orion (Alabama)
Orion (Illinois)
Orion Township (Fulton megye, Illinois)
Orion (Kalifornia)
Orion (Michigan)
Orion (Wisconsin)
Orion (közösség, Wisconsin)
Orion Township (Michigan)
Orion Township (Minnesota)
 Franciaország
Orion (Pyrénées-Atlantiques)
Csillagászat:
 Orion csillagkép
 Orion-köd, csillagközi gázfelhő az Orion csillagképben
Művészet:
 Őrjárat a kozmoszban – Az Orion űrhajó fantasztikus kalandjai, német sci-fi sorozat az 1960-as évekből
 Orion Pictures csődbe került filmes vállalat
 Orion, kitalált faj a Star Trek univerzumban
 Orion (DC comics)
 Orion (manga)
Zene:
Orion (Metallica-dal)
Orion (Nakasima Mika-dal)
Orion, Ryan Adams 2010-ben megjelent albuma
Távközlés:
 Orion magyar elektronikai vállalat (rádió és tv-készülékek gyártója)
Orion AR 602 rádiókészülék
Orion AT501 televíziókészülék
Orion (üzemi lap)
 Orion, Orion Electric Co., Ltd., japán elektronikai vállalat (alapítva 1958-ban, Osakában)
Számítástechnika:
 Orion, Synapse-Audio Orion: középszintű moduláris zeneszerkesztő program
 Orion, egylapkás rendszer (SoC) hálózati csatolású háttértárakban
Űrkutatás:
 Orion, tervezés alatt álló amerikai űrjármű
 Orion-program, az argentin rakétafejlesztés egyik szakasza
Haditechnika:
 P–3 Orion, tengeralattjáró-vadász repülőgép
 Orion osztály, első világháborús brit csatahajótípus 
 HMS Orion, brit hadihajók
Orion, német segédcirkáló a 2. világháborúban